Gross register tonnage – Tona rejestrowa
 Grand River Transit
 Guangdong Radio and Television